Michael Ryan Hoyos (Fountain Valley, 2 de agosto de 1991), é um futebolista estadunidense naturalizado argentino que atua como atacante.

Títulos
Estudiantes
 Campeonato Argentino: 2010 (Apertura)

Ligações externas
Perfil do atleta no site zerozero.pt

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Atlético Boca Unidos